Долуханов (Долуханова) — армянская фамилия.

Известные носители 
 Долуханов, Арсений Сергеевич (1863—1920) — генерал-майор, армянин
 Долуханов, Григорий Эдуардович (род. 1956) — советский, украинский и российский журналист, писатель.
 Долуханов, Павел Маркович (1937—2009) — российский, британский археолог, исследователь каменного и бронзового века Европы.
 Долуханов, Хосров Мирзабекович (ум. 1983) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.



См. также 
 Династия Долухановых

Примечания